Guelfi ist sowohl ein Begriff aus der Geschichte Italiens als auch ein aus diesem Begriff abgeleiteter Familienname:

Historisch
 Guelfi (deutsch: „Guelfen“) nannten sich die Parteigänger der Päpste und später auch der französischen Könige im mittelalterlichen Italien, siehe Guelfen und Ghibellinen

Familienname
 André Guelfi (1919–2016), marokkanischer Autorennfahrer
 Giangiacomo Guelfi (1924–2012), italienischer Opernsänger
Weiteres:
 Edificio Güelfi, Montevideo